Ni Coronae Borealis o Nu Coronae Borealis (ν CrB) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Corona Boreal:

 Ni1 Coronae Borealis (20 Coronae Borealis), estrella gigante roja de magnitud 5,20 a unos 555 años luz.
 Ni2 Coronae Borealis (21 Coronae Borealis), estrella gigante naranja de magnitud 5,40 a unos 545 años luz.

Se piensa que ambas estrellas, a pesar de estar separadas apenas unos 10 años luz, no están gravitacionalmente unidas.